Chansonnier (manuscrit ou imprimé), recueil de chansons manuscrit ou imprimé : 
 Chansonnier cordiforme ou Chansonnier de Jean de Montchenu, manuscrit de chansons italiennes et françaises du  et .
 Chansonnier de Medinaceli, manuscrit de musique espagnole de la Renaissance.
 Chansonnier de Palacio, manuscrit de musique espagnole de la Renaissance.
 Chansonnier de Zeghere van Male, recueil manuscrit de chansons réunies en 1542 par un riche marchand de Bruges.
 Chansonnier estudiantin, recueil de chansons estudiantines folkloriques.
 Chansonnier (chanteur), auteur ou interprète de chansons (parolier, chanteur, auteur-compositeur ou auteur-compositeur-interprète) au Québec
 Chansonnier (humoriste), auteur de sketches ou chansons satiriques sur l'actualité, souvent à teneur politique.

Voir aussi 
 Goguette de la Lice chansonnière, goguette parisienne créée en 1831 et disparue en 1967.
 Le Chansonnier, film tchécoslovaque réalisé par Svatopluk Innemann et Rudolf Myzet, sorti en 1932.

Notes et références